

Sigle 
 Jodrell Bank Observatory – Osservatorio Jodrell Bank
 June Bootids – Bootidi di Giugno

Codici 
 jbo – codice ISO 639-3 della lingua lojban